Guaraci, un comune brasiliano del Paraná.
 Guaraci, un comune brasiliano dello stato di San Paolo.